Linshalm ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Peter Linshalm, österreichischer Klarinettist, siehe Duo Stump-Linshalm
 Manuela Linshalm (* 1976), österreichische Schauspielerin und Puppenspielerin